Partikel (van het Latijnse particula/particulum; verkleiningsvorm van pars; "het deel") kan verwijzen naar:

 taalkunde:
 Grammaticaal partikel, kleine onverbogen woorden met behulp waarvan een bepaalde grammaticale categorie wordt aangeduid (bijvoorbeeld: ontkenning, wijs en naamval)
 Modaal partikel, kleine onverbogen woorden met behulp waarvan een bepaalde modaliteit wordt uitgedrukt (stopwoord)
 klein fysisch deeltje. Bijvoorbeeld:
 colloïde (groter dan molecuul), diameter tussen 1 en 1000 nanometer
 subatomair deeltje (kleiner dan een atoom), diameter kleiner dan 1 femtometer
 elementair deeltje, niet splitsbaar